Турнир во втором дивизионе  в рамках 68-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил во Испании и Литве.

Турнир

Группа A (Хака, Испания)

Итоговая таблица

Группа B (Электренай, Литва)

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2004
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2004
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2004

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

2